ТЧГ — многозначная аббревиатура:
 ТЧГ — главный инженер основного депо
 ТЧГ — марка преобразователя температуры
 ТЧГ — трап чугунный горизонтальный

См. также 
  — аббревиатура латиницей